Васи́лий Серге́евич Смирно́в:
 Смирнов, Василий Сергеевич (1888—1920) — трамвайный кондуктор, большевик, именем которого был назван трамвайный парк.
 Смирнов, Василий Сергеевич (1889—1937) — православный священник, прославлен Собором РПЦ как священномученик.
 Смирнов, Василий Сергеевич (1915—1973) — советский учёный-металлург, член-корреспондент АН СССР.
 Смирнов, Василий Сергеевич (1858—1890) — российский художник, академик Императорской Академии художеств.